Funktionale Grammatik steht für:

 die Theorie der „funktionalen Grammatik“ (FG) nach Simon C. Dik, siehe Functional Grammar
 jede Grammatiktheorie, die Formeigenschaften der Sprache aus kommunikativen Funktionen erklärt, im Einzelnen:
 Lexikalisch-funktionale Grammatik (LFG) nach Joan Bresnan und Ronald Kaplan
 Role and Reference Grammar (RRG) von Robert D. Van Valin, Jr.
 Systemisch-funktionale Grammatik (SFG) nach M. A. K. Halliday

Siehe auch:
 Funktionale generative Beschreibung
 Funktionale Syntax
 Konstruktionsgrammatik